Список содержит сведения о 128 волейболистах, участвовавших в официальных матчах сборной России в период с 21 мая 1993 года по 14 сентября 2021 года.

В таблице указано основное амплуа игроков в матчах за сборную (бл — центральный блокирующий, св — связующий, дн — диагональный, дг — доигровщик, лб — либеро), перечислены соревнования, в которых они принимали участие (олимпийские турниры, финальные стадии чемпионатов мира и Европы, Мировая лига (до 2017 года) и Волейбольная Лига наций, Кубок мира, Всемирный Кубок чемпионов, Евролига), приведены данные по общему количеству официальных матчей за сборную по факту выхода на площадку (с учётом квалификационных турниров Олимпийских игр, отборочных матчей чемпионатов мира и чемпионата Европы-1999, но без учёта игр группового этапа Евролиги-2004, не входящих в реестр матчей первой сборной).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сборные России на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Соревнования под эгидой FIVB
 Соревнования под эгидой CEV

Мужская сборная России по волейболу
Списки спортсменов России